Hampang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Jampang, ort, Centrala Visayas, Province of Cebu,

Indonesien 

 Kecamatan Hampang, distrikt, Kalimantan Selatan, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar